Marsick est un nom propre qui peut faire référence à :

Localisation 
Selon les statistiques de Geneanet, le patronyme est particulièrement présent en Belgique, mais serait d'origine tchèque.

Patronyme 

 Martin-Pierre Marsick (1847-1924), violoniste belge ;
 Armand Marsick (1877-1959), neveu du précédent, compositeur et violoniste belge ;

Divers 
 Le Stradivarius ex-Marsick, violon fabriqué par Antonio Stradivari en 1715 ayant appartenu au violoniste Martin-Pierre Marsick.

Voir aussi 
 , patronyme tchèque.

Références